balkanzijde-erebia
 Cottische zijde-erebia
 gewone zijde-erebia
 pyreneeënzijde-erebia